Grabow (Elde), een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Grabow (am Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Grabow-Below, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Grabow (water), een water in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Zie ook
Grabów (doorverwijspagina)
Grabo (doorverwijspagina)